KBG steht für:
 VEB Karosseriebau Gera, Firma des Omnibusherstellers Fritz Fleischer KG nach dessen Verstaatlichung im Jahr 1972
 Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den Evangelischen Kirchen Deutschlands, Dachverband konservativer evangelischer und evangelikaler Sammelbewegungen in Deutschland

kbg steht für:
 Khamba (ISO-639-3-Code), Varietät von Khams, ost-tibetanische Sprache in zwei tibetischen Enklaven in Bhutan

Abkürzung